

Населені пункти та їхні частини

 Косув — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Косув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Косув — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Косув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Косув — частина села Красне в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Косув — частина села Марянкі в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства

Примітки